Бендер-Ленге:

 Бендер-Ленге — портовый город на юге Ирана, в провинции Хормозган. 
 Бендер-Ленге — одна из 11 областей (шахрестанов) иранской провинции Хормозган.